De Rally van Finland 2017, formeel 67th Neste Rally Finland, was de 67e editie van de Rally van Finland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2017. Het was de 567e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Verslag 
De Finse WK-ronde werd het toneel van een historische debuutoverwinning voor Esapekka Lappi in het wereldkampioenschap rally. Het aanstormende talent binnen het Fins gekleurde Toyota-team drukte zijn stempel al gelijk op de openingsetappe van de wedstrijd, waarin hij het gros van de klassementsproeven zou winnen. Alleen teamgenoot Jari-Matti Latvala wist in het spoor te blijven van de ontketende Lappi en stelde met ingang van de tweede etappe orde op zaken met een reeks snelste tijden die zelfs voor Lappi niet te evenaren waren, en nam zodoende de leiding in de rally van hem over. Maar net als in Polen, kwam Latvala's Yaris WRC, nu tijdens de tweede rit over de bekende Ouninpohja proef, door een mechanisch probleem stil te vallen, waardoor hij opnieuw de rest van de dag moest uitzitten, en daarmee een mogelijke vierde zege in Finland uit zijn hoofd kon zetten. Hierna consolideerde Lappi naar de zege toe, die hij uiteindelijk met een marge van ruim een halve minuut op de concurrentie over de streep trok, dit niet alleen voor eigen publiek, maar ook in wat pas zijn vierde optreden in een World Rally Car was. Het gevecht daarachter om de tweede plaats werd daarentegen pas op de laatste klassementsproef beslist. Teemu Suninen, in wat voor hem pas ook zijn tweede optreden in de Fiesta WRC was, leek na het wegvallen van Latvala even de grootste kanshebber hierop, maar een stuurfout gevolgd door een spin op de voorlaatste proef zag hem terugvallen naar plaats vier en zich hiervoor buiten stelling brengen. Het was Elfyn Evans die op de slotproef voldoende tijd goed wist te maken op zijn voorligger Juho Hänninen, en met een minieme voorsprong van 0,3 seconde een top twee resultaat voor Toyota verwierp; Evans eindigend als tweede en Hänninen die met een derde plaats alsnog naar zijn eerste podium in het WK rally toe reed. Opvallend genoeg waren geen van de rijders die om het kampioenschap aan het strijden waren in de top vijf terug te vinden; Thierry Neuville deed wat hen betreft met een zesde plaats de beste zaken, en evenaarde met dit resultaat de al vroeg uit de wedstrijd verongelukte Sébastien Ogier op puntentelling in het kampioenschap.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 10,12 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Fin
Rally van Finland